Knavlegräs kan syfta på:
 Knavlegräs – bygdemål för en växtart i familjen nejlikväxter, se Grönknavel
 Knavlegräs – bygdemål för en växtart i familjen nejlikväxter, se Vitknavel